Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená francouzská hráčka Alizé Cornetová, která v úvodním kole nestačila na Italku Camilu Giorgiovou.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená Portoričanka Mónica Puigová, když ve finále zdolala španělskou kvalifikantku Silvii Solerovou Espinosovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak připsala premiérový kariérní titul.

Nasazení hráček 

  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Alison Riskeová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=195

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Madison Keysová
|RD1-score1-1=5
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Mónica Puigová
|RD1-score2-1=7
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Christina McHaleová
|RD1-score3-1=7
|RD1-score3-2=67
|RD1-score3-3=3
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2014
WTA Tour 2014